Schloss Lebenberg (Tirol), een kasteel in Tirol
 Schloss Lebenberg (Zuid-Tirol), een kasteel in Zuid-Tirol